

Persone
 Alton Lister (1958) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Anne Lister (1791-1840) – diarista e proprietaria terriera britannica
 Aynsley Lister (1976) – chitarrista e cantante britannico
 Enrique Líster (1907-1994) – militare e politico spagnolo
 Joseph Lister (1827-1912) – medico britannico
 Martin Lister (1638 circa-1712) – medico, naturalista e geologo inglese
 Moira Lister (1923-2007) – attrice e scrittrice sudafricana
 Samuel Lister (1815-1906) – inventore e industriale britannico
 Tommy Lister, nome d'arte di Thomas Duane Lister Jr. (1958) – attore ed ex wrestler statunitense
 William Lister (1882-1900) – pallanuotista britannico

Geografia
 Lister – distretto della Norvegia meridionale

Industria
 Lister Cars – casa automobilistica britannica fondata da George Lister nel 1954
 Lister Storm –  automobile da competizione costruita dalla Lister Cars
 Motore Lister – motore diesel per usi agricoli

Altro
 Monte Lister – montagna della catena Royal Society nella Terra della regina Victoria (Antartide)